Karl Svensson och liknande namn kan avse:

 Karl Svensson (konstnär) (1878–1907), svensk målarkonstnär
 Kalle Svensson (1925–2000), svensk fotbollsmålvakt, även kallad "Rio-Kalle"
 Karl Svensson (född 1984), svensk fotbollsspelare

Se även
 Carl P. Svensson (1835–1911), svensk möbelfabrikör
 Carl Alfred Svensson (1861–1925), svensk socialdemokratisk riksdagsledamot och ombudsman
 Carl Svensson (1879–1938), svensk socialdemokratisk riksdagsledamot och minister
 Carl Svensson (regissör), svensk filmregissör och -producent
Carl Svensson (idrottsman) (1879-1956), även kallad Calle Sven, tyngdlyftare och boxare

Se även
 Karl-Erik Svensson (olika betydelser)